Songs for Sanity () — второй сольный альбом американского гитариста John 5, выпущенный 13 сентября 2005 года на лейбле Shrapnel Records. В записи альбома приняли такие известные музыканты, как Альберт Ли и Стив Вай.

Список композиций 
Автор всех композиций John 5, за исключением некоторых.

Участники записи 
 John 5 — гитара, банджо, бас-гитара (кроме «Fiddler’s»), со-продюсер
 Стив Вай — гитара на второй половине каждого из двух основных соло («Perineum»)
 Альберт Ли — гитара на первом соло («Death Valley»)
 Ларри Клейн — бас-гитара («Fiddler’s»)
 Джош Джонс — бас-гитара («Fiddler’s»)
 Роджер Картер — барабаны («Gein with Envy», «Blues Balls», «Gods and Monsters», «2 Die 4», «Death Valley» и «Dénouement»)
 Аарон Росси — барабаны («Damaged», «Soul of a Robot», «Sin», «Fiddler’s» и «Perineum»)
 Сид Риггс — продюсер, клавишные (кроме «Blues Balls», «Gods and Monsters» и «2 Die 4»), звукорежиссёр, музыкальное программирование, микширование
 Кевин Савигар — продюсер, клавишные («Blues Balls», «Gods and Monsters» и «2 Die 4»), со-звукорежиссёр
 Майк Варни — исполнительный продюсер
 Шон Иванс — микширование, ассистент звукорежиссёра
 Мэриэнн Билэм — фотограф
 Дейв Стивенс — графический дизайн, иллюстратор
 Тим Геннерт — мастеринг

Ссылки 
 AllMusic
 Discogs.com

Примечания